Beam — має кілька значень:
 Jim Beam («Джим Бім») — бренд бурбона
 BEAM — експериментальний надувний житловий космічний модуль BEAM ()
 beam search — евристичний алгоритм пошуку
 beam tracing — алгоритм у комп'ютерній графіці, похідний від ray tracing
 Бімс () — поперечна балка корабля